Gimnasio Municipal - przeznaczona do siatkówki hala sportowa znajdująca się w mieście San Pedro Sula, w Hondurasie. W tej hali swoje mecze rozgrywa drużyna Olimpia San Pedro Sula. Hala może pomieścić 5 000 widzów.
Hale sportowe i widowiskowe w Hondurasie
San Pedro Sula